Helmuth von Moltke refererer til følgende personer:
 Helmuth von Moltke den ældre (1800-1891) – tysk officer
 Helmuth von Moltke den yngre (1848-1916) – tysk officer
 Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945) – tysk advokat